Antwerp bezeichnet:

 Antwerpen, eine wichtige belgische Hafenstadt
 Antwerp (New York), einen Ort im US-Bundesstaat New York
 Antwerp (Ohio), einen Ort im US-Bundesstaat Ohio

Antwerb ist der Familienname folgender Personen:

 Robert L. Van Antwerp (* 1950), US-amerikanischer Offizier, Generalleutnant der US-Army